Georges Mailhos (1932-2016), un universitaire français, spécialiste de la littérature française du XVIII siècle ;
 Jacques Mailhos (1968-), un écrivain et un traducteur de l'anglais américain au français ;
 Pascal Mailhos (1958-), un préfet français.